Кооперативна вулиця (Київ)
 Кооперативна вулиця (Харків)